Sangaste (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Sangaste (plaats), een plaats in Estland, gemeente Otepää